Duckwitz bezeichnet:
 einen Ortsteil der Gemeinde Behren-Lübchin im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern

Duckwitz ist der Familienname folgender Personen:
 Amelie Duckwitz (* 1977), deutsche Medienwissenschaftlerin und Hochschullehrerin 
 Arnold Duckwitz (1802–1881), deutscher Marineminister und Bremer Bürgermeister
 Edmund Duckwitz (* 1949), deutscher Botschafter 
 Eike Duckwitz (* 1980), deutscher Hockeyspieler
 Georg Ferdinand Duckwitz (1904–1973), deutscher Botschafter
 Richard Duckwitz (1886–1972), deutscher Politiker und Bremer Bürgermeister